Гамбаров () — фамилия.

Известные носители:
 Гамбаров, Александр Григорьевич (1890—1937) — русский и советский революционер, дипломат.
 Гамбаров, Виталий Абдуллаевич (род. 1953) — скульптор.
 Гамбаров, Вугар (род. 1969) — советский и азербайджанский футболист.
 Гамбаров, Мамед Муталлим оглы (1926—1995) — советский нефтяник.
 Гамбаров, Михаил Израэлович (1908—1991) — советский спортсмен и тренер по классической борьбе.
 Гамбаров, Мушфиг (род. 1978) — азербайджанский футболист и тренер.
 Гамбаров, Рамиз Булуд оглы (1962—1992) — Национальный Герой Азербайджана.
 Гамбаров, Салман Гусейн оглы (род. 1959) — азербайджанский музыкант.
 Гамбаров, Эльшан (род. 1973) — азербайджанский футболист.
 Гамбаров, Юрий Степанович (1850—1926) — российский юрист и учёный.

См. также 
 Гамбар
 Гамбарян
 Камбаров